Веверска-Битишка (, ) — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Брно-пригород в 15 км к северо-западу от центра города Брно у Брненского водохранилища, при крутом повороте реки Свратки, где в неё впадает ручей Веверка ().

Население 
Население на 01 января 2022 года составляло 3478 человек. Площадь 13,65 км².

История 
Возник у замка Вевержи. Считается, что замок и поселение возникли в 12 веке, хотя впервые упоминается в 1426 году.

Известные уроженцы 
 Мунди, Яромир (1822—1894) — австрийский военный врач и психиатр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Веверска-Битишка

Города Южноморавского края